Powiat brzeski kan verwijzen naar de volgende Poolse districten (powiats):

 Brzeg (district) (woiwodschap Opole)
 Brzesko (district) (woiwodschap Klein-Polen)